A Hohenzollern-házban több herceg is viselte ezt a nevet:

 Frigyes porosz herceg (1794–1863), Lajos porosz királyi herceg gyermeke, porosz herceg, a Porosz Királyi Hadsereg lovassági tábornoka
 Frigyes Károly porosz herceg (1828–1885), Károly porosz királyi herceg gyermeke, porosz herceg, a Porosz Királyi Hadsereg tisztje, a porosz–francia háború hőse
 Frigyes Lipót porosz herceg (1865–1931), Frigyes Károly porosz herceg gyermeke, porosz herceg, a Porosz Királyi Hadsereg vezérezredese, szabadkőműves
 Frigyes Henrik porosz herceg (1874–1940), Albert porosz herceg gyermeke, porosz herceg, gyermektelenül hunyt el
 Frigyes Vilmos porosz herceg (1880–1925), Albert porosz herceg gyermeke, porosz herceg, felesége Ágota hohenlohe–schillingsfürsti hercegnő
 Eitel Frigyes porosz királyi herceg (1883–1942), II. Vilmos német császár gyermeke, porosz királyi és német császári herceg, a Német Császári Hadsereg vezérezredese, a johannita lovagrend protestáns ágának 34. nagymestere
 Frigyes Zsigmond porosz herceg (1891–1927), Frigyes Lipót porosz herceg gyermeke, porosz herceg, autóversenyző és díjugrató
 Frigyes Károly porosz herceg (1893–1917), Frigyes Lipót porosz herceg gyermeke, porosz herceg, az 1912. évi nyári olimpiai játékok bronzérmes díjugratója, elesett az első világháborúban
 Frigyes Lipót porosz herceg (1895–1959), Frigyes Lipót porosz herceg gyermeke, porosz herceg, gyermektelenül hunyt el
 Frigyes porosz herceg (1911–1966), Vilmos porosz királyi herceg gyermeke, porosz herceg, felesége Lady Brigid Katherine Rachel Guinness
 Frigyes Károly porosz herceg (1919–2006), Frigyes Zsigmond porosz herceg gyermeke, porosz herceg, első felesége Lady Hermione Stuart, második felesége Adelheid von Bockum-Dolffs
 György Frigyes porosz herceg (1976– ), Lajos Ferdinánd porosz herceg gyermeke, porosz herceg, címzetes német császár és porosz király.